Орф:
 Орф, Карл (1895—1982) — немецкий композитор
 Орф () — персонаж древнегреческой мифологии.
 (2329) Орф — околоземный астероид из группы аполлонов.
 ОРФ — Объединённый революционный фронт в Сьерра-Леоне.